

Patronyme 

 Denis-Benjamin Viger (1774-1861) est un ancien premier ministre du Canada-Uni entre 1843 et 1846 ;
 Albert Viger (1843-1926) est homme politique du département du Loiret et ancien ministre français de l'Agriculture ;
 Jacques Viger (1757-1858) a été le premier maire de la ville de Montréal de 1832 à 1836 () ;
 Bonaventure Viger (1804-1877), patriote franco-canadien ;
 Alain Viger (1952-) est un marathonien québécois ;
 André Viger (1952-2006), marathonien en fauteuil roulant et homme d'affaires québécois  ;
 François Viger ou Vigier (~1590-1647) est un père jésuite et helleniste français ;
 Louise Viger (1940-2018), sculpteur canadienne ;
 Raymond Viger est un journaliste québécois ;
 Louis-François-Sébastien Viger (?-1793) est un ancien député suppléant à l'assemblée législative durant la Révolution française.

Toponyme 
 Viger est une ancienne circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Jeanne-Mance—Viger est une circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Viger est une commune de France situé dans les Hautes-Pyrénées ;
 Saint-Pierre-le-Viger est une commune de France situé dans le département de Seine-Maritime ;
 Saint-François-Xavier-de-Viger est une municipalité québécoise située dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent.

Autres 
 La Première Nation malécite de Viger, une bande indienne du Québec au Canada ;
 L'édifice Jacques-Viger (anciennement gare-hôtel Viger) est une ancienne gare ferroviaire du Canadien Pacifique (CP) située à Montréal ;
 La cellule d'information Viger était l'un des groupes appartenant au Front de libération du Québec.